Sama steht für:

 Sama (Gott), altsüdarabischer Gott
 Sama (Asturien), Ort in Asturien
 Sama (Fluss), einen linken Nebenfluss der Warthe in Polen,
 Sama, eine indigene Ethnie in Malaysia und den Philippinen, Untergruppe der Bajau
 Sama Airlines, saudi-arabische Fluggesellschaft
 Šamaš, assyrischer und babylonischen Sonnengott,
 Samāʿ, „Anhören von Musik“, eine andere Art des Gottgedenkens im Sufismus als Dhikr
 Sama’ (* 1990 als Sama Abdulhadi), palästinensische Techno-DJ
 den Funkrufnamen des Arbeiter-Samariter-Bundes, siehe BOS-Funk#Funkrufnamen
 ein japanisches Namenssuffix (jap. 様), siehe Japanische Anreden
 eine Geflügelsuppe der moldauischen Küche, siehe Moldauische Küche
 Samaveda, heilige Schrift in Indien, einer der vier Veden
 Sama (Einheit), ein italienisches Volumenmaß
 Cordillera de Sama, ein hochgelegenes Naturreservat in den Anden im Süden Boliviens

Sama ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Sama (* 1947), Bischof von Nouna
 Koffi Sama (* 1944), togoischer Politiker, Premierminister von Togo
 Sathwika Sama (* 2000), indische Tennisspielerin
 Stephen Sama (* 1993), deutscher Fußballspieler

SAMA steht als Abkürzung für:
 Saudi Arabian Monetary Authority, Zentralbank des Königreiches Saudi-Arabien
 Save Management, Instandhaltungssoftware; ursprünglich aus Norwegen für die Schifffahrt
 Short acting muscarinergic antagonist, ein kurzwirksames Parasympatholytikum zur inhalativen Therapie der COPD; siehe Chronische obstruktive Lungenerkrankung#Therapieempfehlungen der GOLD-Leitlinie
 South African Music Award, südafrikanischer Musikpreis
 Scientific Apparatus Makers Association, einer ehemaligen Standardisierungsorganisation in den USA
 Street Art Museum Amsterdam

Siehe auch:
 Samma
 Zama

Abkürzung